Ambon kann bedeuten:

 eine indonesische Insel, siehe Ambon (Insel)
 eine indonesische Stadt, Hauptstadt der Molukken, siehe Ambon (Stadt)
 eine französische Gemeinde in der Bretagne, siehe Ambon (Morbihan)
 ein Lesepult in katholischen Kirchen, siehe Ambo
 der etwas erhöhte Ort vor den mittleren, „heiligen Türen“ der Ikonostase in Kirchen des byzantinischen Ritus